Andrei Bogdanow ist der Name folgender Personen:

* Andrei Igorewitsch Bogdanow (* 1992), russischer Rennrodler
 Andrei Nikolajewitsch Bogdanow (1958–1999), sowjetischer Schwimmer 
 Andrei Wladimirowitsch Bogdanow (* 1970), russischer Politiker